Velika nagrada vzhodnih ZDA 1987 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1987. Odvijala se je 21. junija 1987.

Dirka 

|-
! 1
| 12
|  Ayrton Senna
| Lotus-Honda
| 63
| 1:50:16,358
| 2
| 9
|-
! 2
| 6
|  Nelson Piquet
| Williams-Honda
| 63
| + 33,819 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 1
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 63
| + 45,327 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 63
| + 1:02,601
| 12
| 3
|-
! 5
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Honda
| 62
| +1 krog
| 1
| 2
|-
! 6
| 18
|  Eddie Cheever
| Arrows-Megatron
| 60
| +3 krogi
| 6
| 1
|-
! 7
| 2
|  Stefan Johansson
| McLaren-TAG
| 60
| +3 krogi
| 11
|  
|-
! 8
| 10
|  Christian Danner
| Zakspeed
| 60
| +3 krogi
| 16
|  
|-
! 9
| 7
|  Riccardo Patrese
| Brabham-BMW
| 60
| +3 krogi
| 9
|  
|-
! 10
| 25
|  René Arnoux
| Ligier-Megatron
| 60
| +3 krogi
| 21
|  
|-
! 11
| 3
|  Jonathan Palmer
| Tyrrell-Ford
| 60
| +3 krogi
| 13
|  
|-
! 12
| 14
|  Pascal Fabre
| AGS-Ford
| 58
| +5 krogov
| 26
|  
|-
! Ods
| 20
|  Thierry Boutsen
| Benetton-Ford
| 52
| Zavore
| 4
|  
|-
! Ods
| 26
|  Piercarlo Ghinzani
| Ligier-Megatron
| 51
| Sklopka
| 23
|  
|-
! Ods
| 4
|  Philippe Streiff
| Tyrrell-Ford
| 44
| Pnevmatika
| 14
|  
|-
! Ods
| 30
|  Philippe Alliot
| Larrousse-Ford
| 38
| Trčenje
| 20
|  
|-
! Ods
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 25
| Menjalnik
| 7
|  
|-
! Ods
| 24
|  Alessandro Nannini
| Minardi-Motori Moderni
| 22
| Menjalnik
| 18
|  
|-
! Ods
| 9
|  Martin Brundle
| Zakspeed
| 16
| Turbo
| 15
|  
|-
! Ods
| 17
|  Derek Warwick
| Arrows-Megatron
| 12
| Trčenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 16
|  Ivan Capelli
| March-Ford
| 9
| El. sistem
| 22
|  
|-
! Ods
| 19
|  Teo Fabi
| Benetton-Ford
| 6
| Trčenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 21
|  Alex Caffi
| Osella-Alfa Romeo
| 3
| Prenos
| 19
|  
|-
! Ods
| 8
|  Andrea de Cesaris
| Brabham-BMW
| 2
| Menjalnik
| 17
|  
|-
! Ods
| 23
|  Adrian Campos
| Minardi-Motori Moderni
| 1
| Trčenje
| 25
|  
|-
! Ods
| 11
|  Satoru Nakadžima
| Lotus-Honda
| 0
| Trčenje
| 24
|  
|}

Formula 1 sezona 1987
1987
Šport v Detroitu